Nogometni klub "Fugaplast" (NK "Fugaplast"; "Fugaplast" Gola; "Fugaplast") je nogometni klub iz Gole, Koprivničko-križevačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2020./21. "Fugaplast" se natječe u "2. ŽNL Koprivničko-križevačkoj", ligi šestog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.  
Klupska boja je plava.

O klubu  
NK "Fugaplast" je osnovan 2008. godine. Inicijalni sastanci za osnivanje kluba su održani u svibnju 2008., a 2. lipnja 2008. je održana osnivačka skupština i klub je službeno registriran. Ime su dobili po istoimenoj lokalnoj tvrtci, koja je i najveći sponzor kluba.  
U sezoni 2008./09. su počeli s ligaškim nastupanjem u "4. ŽNL Koprivničko-križevačkoj", a kasnije su igrali i u drugim županijskim ligama "Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije".  
Prije izgradnje vlastitog igrališta, "Fugaplast" je koristio igralište kluba "Prekodravac" iz Ždale.

Uspjesi 
 2. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 2014./15. 

 3. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 2013./14. (Đurđevac) 
 drugoplasirani: 2012./13. (Đurđevac)

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice  
 Gola

Vanjske poveznice 
 NK Fugaplast (Gola), facebook stranica 
 sofascore.com, NK Fugaplast Gola 
 sportilus.com, NOGOMETNI KLUB FUGAPLAST 
 epodravina.hr, fugaplast gola 
 klikaj.hr, nk fugaplast gola 
 fugaplast.hr

Izvori 

 gola.hr, NK “Fugaplast”, pristupljeno 23. prosinca 2020. 
 gola.hr, Sport, pristupljeno 23. prosinca 2020. 
 ns-kckz.hr, Klubovi, pristupljeno 23. prosinca 2020.  
 poslovna.hr, NOGOMETNI KLUB FUGAPLAST 
 fininfo.hr, NK "FUGAPLAST" 
 bisnode.hr, NOGOMETNI KLUB "FUGAPLAST" 

Nogometni klubovi u Koprivničko-križevačkoj županiji